Nagareyama (流山) je grad u Japanu u prefekturi Chibi. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 152.641 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 152.641 stanovnika.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica

Gradovi u Japanu